Verhältnismäßigkeit steht für:
 Ausgewogenheit der Maßnahmen in der Rechtswissenschaft, siehe Verhältnismäßigkeitsprinzip
 ein entscheidungstheoretisches Problem, siehe  Nutzwertanalyse
 sinnvollen Einsatz der Betriebsmittel in der Betriebswirtschaftslehre, siehe Wirtschaftlichkeit

Siehe auch: 
 Verhältnis